Lutz, családnév
 Lutz település Floridában, Hillsborough megyében
 7230 Lutz (ideiglenes jelöléssel 1985 RZ 1), a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida